Појам Гминд може да се односи на:
 Гминд (Аустрија), град је у северној Аустрији
 Гмунд ам Тегернзе, општина је у њемачкој савезној држави Баварска
 Швебиш Гминд, град је у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг

Партнерски градови